Dans la mythologie grecque, Sisyphe est un héros corinthien condamné dans les Enfers.

Littérature 
 Sisyphe est une tragédie grecque perdue d'Euripide ;
 Sisyphe est un dialogue du pseudo-Platon ;
 Le Mythe de Sisyphe est un essai d'Albert Camus.

Divers 
 Le sisyphe est un coléoptère scarabéidé lamellicorne ;
 en astronomie, (1866) Sisyphe est un astéroïde ;
 Sisyphe est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya ;
 Sisyphe est un album du pianiste de jazz français Pierre de Bethmann, commercialisé en 2014.